The Signal - pierwszy solowy album niemieckiej piosenkarki Sandry Nasić

Lista utworów

Twórcy 
 Sandra Nasić - śpiew
 Christian Neander, Godi Hildmann, Patrik Berger, oraz Steve Lironi - gitara
 Martin Helms, Klaus Knapp, Steve Lironi, Patrik Berger, oraz Christian Neander - gitara basowa
 Patrik Berger oraz Oliver Pinelli - Keyboard
 Nico Lipolis, Ged Lynch, Sebastian Forslund oraz Reiner Hubert - perkusja

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy muzyczne wydane w roku 2007
Albumy muzyczne wydane w roku 2008